Danemarca a participat la Jocurile Olimpice începând cu prima ediție a Jocurilor moderne din 1896 de la Atena și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară, cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis, care a avut o participare slabă. Codul CIO este DEN.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Danemarca la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Elveției  pe Sports Reference